Futura — шрифт
 Futura — хорватський науково-фантастичний журнал
 Aprilia RST1000 Futura — марка мотоцикла
 Bova Futura — серія туристичних автобусів